Сигитас Брониславович Якубаускас (29 декабря 1958, Каунас, Литовская ССР, СССР) — советский литовский футболист. Нападающий, защитник. Мастер спорта СССР (1983). Проживает в городе Ремшайд.

Биография 
Начинал играть в Каунасе.

В 1978 году дебютировал за «Жальгирис». С 1980 года — игрок основного состава и главный бомбардир команды.

В 1982 году внес решающий вклад в успех команды, завоевавшей право выступать в высшей лиге чемпионата СССР по футболу — забил 23 мяча в ворота соперников. В 1983, по итогам сезона, был включен в список «33-х лучших» футболистов страны.

В 1985 году был вызван Эдуардом Малофеевым в сборную СССР, где провел 1 матч 7 августа против сборной Румынии.

С 1986 года переквалифицировался в защитники. В 1987 году добился с командой бронзовых медалей и снова был включен в список «33-х лучших».

Всего в высшей лиге чемпионата СССР по футболу — 213 игр (рекордсмен «Жальгириса»), 39 мячей. В еврокубках — 6 матчей.

В начале 1990 года уехал вместе с несколькими партнерами по «Жальгирису» в Германию, где начал выступать клуб оберлиги «Ремшайд». За 2 сезона вместе с клубом поднялся до уровня 2-й Бундеслиги. В течение 2 лет во 2-й лиге Германии провел 45 игр, забил 6 мячей.

В сезоне 1993/94 клуб уже снова играл в оберлиге, а на следующий год опустился в 4-й дивизион. В сезоне 1996/97 клуб снова вышел в 3-ю лигу. В сезоне 1998/99 провел 4 игры за «Ремшайд», после чего с декабря 1998 года стал главным тренером «Ремшайда», но при этом продолжая выходить на поле (выходил на поле ещё в 8 играх). На этом посту провел с командой 3 сезона, вплоть до окончания сезона 2000/01.

С сезона 2001/02 работал главным тренером во 2-й команде «Ремшайда» (до окончания сезона 2009/10). С лета 2012 года — помощник главного тренера основной команды, с ноября 2012 года — главный тренер команды.

Маневренный, работоспособный, нацеленный на ворота. Обладал сильным ударом, хорошо играл головой.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата СССР 1987 года.
 В списках «33-х лучших» 2 раза: 1983 г. — № 3 и 1987 г. — № 3.
 Лучший футболист Литвы 1982 г.

Статистика выступлений 

 Прочие — Кубок Федерации Футбола СССР и Плей-Офф 2-й Бундеслиги

Примечания

Ссылки 

 Игры за рубежом

Футболисты СССР
Футболисты Литвы
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «Жальгирис»
Игроки ФК «Ремшайд»